Atlético 1923